

Codici 
 E9 – codice vettore IATA di Boston-Maine Airways
 E9 – codice postale di Homerton, Londra (Regno Unito)

Musica 
 E9 – accordo musicale di Mi nona secondo la notazione inglese

Strade 
 E9 – strada europea Orléans (Francia) – Barcellona (Spagna)

Altro 
 E9 – automobile della BMW
 E9 – marca di abbigliamento sportivo del settore del boulder (arrampicata su massi senza corda) appartenente al campione del mondo 2001 di questa disciplina, Mauro Calibani
 E9 – Sentiero europeo E9 della rete sentieristica europea